Barranca peut faire référence à :

Toponymes

Barranca de Upía en Colombie

Sakana ou La Barranca,  comarque de Navarre (Espagne)

Barranca, une ville du comté de Rio Arriba
 Cimetière national de Barrancas, un cimetière national des États-Unis situé sur le base aéronavale (NAS) de Pensacola, dans la ville de Pensacola, en Floride
 Fort Barrancas, dans la région de Warrington, en Floride
 The Barranca, dans le Parc de Newbury (Californie)

Barranca, ville du Pérou
 Province de Barranca au Pérou

Autres 
 La Barranca, groupe de rock Mexicain

Voir aussi 
 Barranca del Muerto